Pervomajskaja (metrostation Moskou)
 Pervomajskaja (metrostation Minsk)